Burki ou Bürki est un nom de famille notamment porté par :
 Codey Burki (né en 1987), un hockeyeur sur glace canadien ;
 Daphné Bürki (née en 1980), une animatrice de télévision et chroniqueuse française ;
 Gianna Hablützel-Bürki (née en 1969), une escrimeuse suisse ;
 Gilbert Burki (né en 1945), un astronome suisse ;
 Marie José Burki (née en 1961), une artiste contemporaine suisse ;
 Mario Bürki (né en 1977), un compositeur suisse ;
 Raymond Burki (1949-2016), un dessinateur suisse ;
 Roman Bürki (né en 1990), un footballeur suisse ;
 Sandro Burki (né en 1985), un footballeur suisse ;
 Shahid Javed Burki (né en 1938), un économiste et banquier pakistanais ;
 Patrice Bürki (Travis Bürki) (né en 1970), dit Ü, un auteur-compositeur-interprète franco-suisse ;
 Vanessa Bürki (née en 1986), une footballeuse suisse.

de:Bürki